Por Villa Adelina puede entenderse:

 la localidad argentina de Villa Adelina repartida entre los partidos de San Isidro y Vicente López del Gran Buenos Aires; o
 la localidad argentina de Villa Adelina, en el departamento La Capital de la provincia de Santa Fe y parte del Gran Santa Fe.